Der Bundestagswahlkreis Berlin-Lichtenberg (Wahlkreis 86) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Lichtenberg. Er wurde seit Bestehen stets von Kandidaten der PDS bzw. Die Linke gewonnen.

Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009

Bundestagswahl 2005

Wahlkreisabgeordnete 

Die Ergebnisse von 1994 und 1998 beziehen sich auf den Vorgängerwahlkreis 258 Berlin-Friedrichshain – Lichtenberg, der die ehemaligen Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg (ohne Hohenschönhausen) umfasste. Seit 2002 trug der Wahlkreis Berlin-Lichtenberg die Nummer 87 und seit 2013 trägt er die Nummer 86.

Einzelnachweise 

Lichtenberg
Bezirk Lichtenberg